Ždírec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Ždírec na Moravě, Gemeinde im Okres Jihlava 
Ždírec nad Doubravou, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Ždírec u Blovic, Gemeinde im Okres Plzeň-jih
Ždírec u Pohledu, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Ždírec v Podbezdězí, Gemeinde im Okres Česká Lípa 
Ždírec, Ortsteil von Levínská Olešnice, Okres Semily